Schizosmittina är ett släkte av mossdjur. Schizosmittina ingår i familjen Bitectiporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Schizosmittina